Gobierno regional hace referencia a varios artículos:

 Gobiernos Regionales de Chile
 Gobiernos Regionales de Nicaragua
 Gobiernos Regionales del Perú
 '''Gobiernos autonómicos de España